

Ciutats d'Estònia per població

Ciutats d'Estònia per ordre alfabètic 

 Abja-Paluoja
 Aegviidu
 Ahja
 Ahtme
 Ala
 Alajõe
 Alatskivi
 Albu
 Alekere
 Allika
 Ambla
 Anija
 Antsla
 Aravete
 Are
 Arisma
 Arkna
 Aruküla
 Aseri
 Audru
 Avinurme
 Eistvere
 Elva
 Emmaste
 Erastvere
 Essu
 Haanja
 Haapsalu
 Haaslava
 Halinga
 Haljala
 Halliste
 Hanila
 Harku
 Helme
 Hulja
 Hujiena
 Hummuli
 Hurmi
 Häädemeeste
 Iisaku
 Imavere
 Ira
 Jägala
 Juuru
 Jõelähtme
 Jõgeva
 Jõhvi
 Jüri
 Jouga
 Järvakandi
 Kaarme
 Kadrina
 Kaisma
 Kaiu
 Kallaste
 Kambja
 Kanepi
 Karksi
 Kareda
 Kärstna

 Karula
 Karuli
 Kasepää
 Kasvandu
 Kehra
 Kehtna
 Keila
 Kergu
 Kernu
 Kihlevere
 Kihnu
 Kihelkonna
 Kiili
 Kilingi-Nõmme
 Kiviõli
 Kodavere
 Kohila
 Kohtla
 Kohtla-Järve
 Kohtla-Nõmme
 Koigi
 Koeru
 Kokova
 Kolga-Jaani
 Konguta
 Koonga
 Koruste
 Kose
 Kullamaa
 Kunda
 Kuressaare
 Kuusalu
 Kyuti
 Käina
 Kärdla
 Kärla
 Käru
 Kõlleste
 Kõrgessaare
 Kõo
 Kõpu
 Kõue
 Laekvere
 Laeva
 Lagedi
 Laheda
 Laimjala
 Laisberg
 Laiuse
 Lapetukme
 Lasva
 Lavassaare
 Leebiku
 Lehmja
 Leisi
 Lihula
 Lilli
 Linna
 Logoves'
 Lohusuu

 Loksa
 Loo
 Luunja
 Lüganuse
 Lümanda
 Maardu
 Mahtra
 Maidla
 Martna
 Meeksi
 Meremäe
 Mikitamäe
 Misso
 Morna
 Mooste
 Muhu
 Mustjala
 Mustla
 Mustvee
 Myza Suislepa
 Mäeküla
 Mäetaguse
 Mäksa
 Märjamaa
 Mõisaküla
 Mõniste
 Narva
 Narva-Jõesuu
 Nissi
 Noarootsi
 Noorma
 Nuia
 Nõo
 Nõva
 Orava
 Orissaare
 Oru
 Otepää
 Padise
 Paide
 Paikuse
 Paistu
 Pajusi
 Pala
 Palamuse
 Palupera
 Paldiski
 Pätkula
 Peipsiääre
 Pihtla
 Piirissaar
 Pikasilla
 Pori
 Puhja
 Puka
 Puurmani
 Põdrala
 Põltsamaa
 Põlva
 Pärnu

 Pärsti
 Pöide
 Pühalepa
 Püssi
 Raasiku
 Rae
 Raikküla
 Rakke
 Rakvere
 Rannu
 Rapla
 Ridala
 Riidaja
 Risti
 Roobe
 Roosna-Alliku
 Ruhnu
 Rulli
 Rõngu
 Rõuge
 Rägavere
 Räpina
 Saarde
 Saare
 Saarepeedi
 Saku
 Sälliku
 Salme
 Sangaste
 Saue
 Sauga
 Sillamäe
 Sindi
 Sonda
 Soru
 Surju
 Suure-Jaani
 Sõmerpalu
 Sõmeru
 Seexe
 Taagepera
 Tabivere
 Taebla
 Taheva
 Tahkuranna
 Tallinn
 Tamsalu
 Tapa
 Tartu
 Tarvastu
 Toila
 Tootsi
 Tori
 Torgu
 Torma
 Tudulinna
 Tuhalaane
 Tõlliste
 Tõrva
 Tõstamaa

 Tähtvere
 Türi
 Ubja
 Udriku
 Urvaste
 Vaivara
 Valga
 Valgjärve
 Valjala
 Vara
 Varbla
 Varstu
 Vasalemma
 Vastse-Kuuste
 Vastseliina
 Veriora
 Vigala
 Vihula
 Viimsi
 Viiratsi
 Viljandi
 Vinni
 Virtsu
 Viru-Nigula
 Vormsi
 Väike-Maarja
 Vändra
 Värska
 Väätsa
 Võhma
 Võnnu
 Võru
 Õru
 Ülenurme

Anexos

Enllaços externs 
 Oficina d'estadístiques 
 World Gazetteer
 City Population

 
Estonia